Pyrgos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Pyrgos, Cypern, Eparchía Lemesoú,

Grekland 

 Pýrgos Diroú, ort, Peloponnesos, Lakonien, 
 Pteléa (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Pírgos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,81, long 22,17), 
 Pírgos (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Pýrgos (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Pyrgos, Grekland, kommun, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Pýrgos (prefekturhuvudort), Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Pýrgos (ort i Grekland, Kreta, Nomós Irakleíou), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar